

W medycynie 
Obręcz (łac. cingulum) – termin mogący odnosić się do:
 obręczy kończyny górnej lub dolnej
 obręcz – część półkuli mózgu (zobacz też: zakręt obręczy)
 zgrubienia szkliwa okolicy szyjki zęba

Inne 
 w koszykówce:
 obręcz kosza
 obręcz uchylna
 obręcze uchylne (NBA)
 w sporcie: obręcz (gimnastyka)
 w technice: obręcz koła

Zobacz też 

 cingulum